La  corundolite peut désigner deux éléments différents en science de la terre.
 Une variété de spinelle artificielle riche en alumine de formule :  MgO · 2Al2O3 
 Une roche riche en corindon diaspore spinelle, selon Wadsworth.

Notes et références 
 

Spinelles
Composé de l'aluminium
Composé du magnésium